Pegantha är ett släkte av nässeldjur. Pegantha ingår i familjen Solmarisidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer